Big Wave () — саундтрек и девятый студийный альбом японского музыканта Тацуро Ямаситы, выпущенный 20 июня 1984 года.

Об альбоме 
На пластинке представлена музыка к одноимённому документальному фильму режиссёра Уолтера Макконелли, выпущенного 25 мая 1984 года. Лента показывает сёрферов на больших волнах, запечатлённых на северном побережье островов Оаху и Мауи, таких как Марк Ричардс, Майкл Хоу, Томми Кэрролл, Сэм Джордж, Уэйн Бартоломью, Питер Тауненд, Чейн Хоран, Уилли Моррис, Мартин Поттер и другие. Кроме того, фильм демонстрирует другие летние виды спорта, например, виндсёрфинг с участием Ричарда Уайта и Мэтта Швайцера, катание на водных лыжах и катание на роликах. На DVD фильм был выпущен компанией Pony Canyon 27 мая 2005 года.

Первая половина пластинки содержит оригинальные песни на английском языке, в то время как почти всю вторую половину занимают кавер-версии песен The Beach Boys.

Список композиций 
Автор слов ко всем песням, кроме отмеченных, — .

Чарты

Примечания 

Альбомы на английском языке
Саундтреки 1984 года
Альбомы Тацуро Ямаситы